Fayolle steht für:

 ehemalige Gemeinde im Département Creuse, heute Teil von Sannat (Creuse)

Schlösser im Südwesten von Frankreich:
 Château de Fayolle (Abzac), in der Gemeinde Abzac (Charente) im Département Charente
 Château de Fayolle (Sarrazac), in der Gemeinde Sarrazac (Dordogne) im Département Dordogne
 Château de Fayolle (Tocane-Saint-Apre), in der Gemeinde Tocane-Saint-Apre im Département Dordogne
 Château de Fayolle (Villetoureix), in der Gemeinde Villetoureix im Département Dordogne

Familienname:
 Émile Fayolle (1852–1928), französischer General und Marschall von Frankreich
 Émile Fayolle (Pilot) (1916–1942), französischer Pilot im Zweiten Weltkrieg
 François-Joseph-Marie Fayolle (1774–1852), französischer Musikkritiker
 Françoise Fayolle  (1865–1925), französische Köchin
 Jean Fayolle (* 1937), französischer Leichtathlet
 Joseph-Edmond Fayolle (1815–1885), französischer Politiker